Guatapé kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Guatapé (ort), Antioquia, 
 Guatapé (kommun), Antioquia,